FC Monthey is een Zwitserse voetbalclub uit Monthey, een plaats in het Franstalige gedeelte van het kanton Wallis. De club werd in 1910 opgericht en speelt de thuiswedstrijden in het Stade Philippe Pottier. De traditionele kleuren zijn rood en zwart.

Geschiedenis
Zes jaar na de oprichting werd FC Monthey lid van de voetbalbond van het kanton Vaud. In 1919 was de club een van de oprichters van de voetbalbond van het kanton Wallis. 

Op 15 juni 1930 promoveerden de rood-zwarten voor het eerst naar de Serie A (huidige Super League). Het seizoen 1930/31 was het eerste en enige seizoen ooit voor FC Monthey in de eerste klasse. Het was de eerste keer dat het kanton Wallis vertegenwoordigd was bij de elite. 

De rest van de geschiedenis kwam het uit in de amateurreeksen. In 2010/11 kon het promoveren naar het hoogste amateurniveau (de toenmalige 1. Liga). Door een competitiehervorming en een degradatie speelde het daarna niet meer op het hoogste amateurniveau.

Resultaten

Externe links
 Officiële website

Monthey
Sport in Wallis